A 2013-as nyári universiadén a torna férfi ugrásgyakorlat versenyszámát július 10-én rendezték.

Eredmények 

°° büntető

Jegyzetek 

UF